Арама́шевская во́лость — административно-территориальная единица в составе Верхотурского уезда Пермской губернии.

Арамашевская волость просуществовала до советской административной реформы 1923—1924 годов. Последние доступные данные о волости содержатся в Адрес-календаре и справочной книжке Пермской губернии за 1917 год.

Население 
Согласно списку 1904 года, в волости проживало 6606 человек, из них 29 человек не были приписаны к сельским обществам. Национальный состав и статус преобладающей части населения — русские бывшие государственные крестьяне.

Административное деление волости на 1904 год 
Волость входила в состав 3-го уездного стана. Месторасположение волостного правления — Арамашевское.

По данным Списка населённых мест Пермской губернии за 1904 год населённые пункты волости были объединены в следующие сельские общества:

 Арамашевское
 Арамашевское, сел.
 Кулига, дер.
 Косиковское
 Косикова, дер.
 Катышинское
 Катышка, дер.
 Деевское
 Деева, дер.
 Борисовское, сел.
 Роскатихинское
 Роскатиха, дер.
 Андреева, дер.
 Подосенина, дер.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Волости Верхотурского уезда